Margarita Gasparjan e Aleksandra Panova erano le detentrici in carica, ma Gasparjan ha scelto di non partecipare. Panova ha fatto coppia con Evgenija Rodina ritirandosi al primo turno contro Demi Schuurs e Renata Voráčová.

In finale Raluca Olaru e İpek Soylu hanno sconfitto Schuurs e Voráčová con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale)

 Demi Schuurs /  Renata Voráčová (finale)
 Raluca Olaru /  İpek Soylu (campionesse)

Wildcard 

  Arina Folts /  Komola Umarova (primo turno)

 Polina Merenkova /  Dayana Yastremska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2016
WTA Tour 2016